Quiero puede referirse a:

Cine y televisión 

 Quiero (2004), telenovela chilena.
 Sí, quiero... (1999), película española dirigida por Eneko Olasagasti y Carlos Zabala.
Quiero música en mi idioma, canal de televisión.
Quiero mi fiesta, programa de televisión chileno.
Quiero mis quinces, programa enitido por MTV.

Música 
Agrupaciones
 Quiero Club (-), grupo mexicano de indie pop perteneciente al sello y colectivo Happy-fi.
Álbumes
 Quiero (1993), álbum de Selena.
 Quiero (2005), álbum de Sergio Rivero.
 Quiero (2007), álbum de Andrés de León.
Canciones
 «Quiero» (-), sencillo de Ricardo Arjona.
 «Quiero» (-), sencillo de la banda Las Irremplazables.
 «Quiero» (-), sencillo de Pignoise.
 «Quiero» (-), canción del álbum Doll Revolution de Original Doll.
 «Quiero» (1995), canción del álbum Pies descalzos de Shakira.
 «Quiero» (2001), canción del álbum Rivera de Jerry Rivera.
 «Quiero» (2010), canción del álbum Mi delirio de Anahí.